Wilhadibrunnen ist der Name zweier Brunnen in Bremen:

 Zum älteren (bis 1861) siehe Turmbläserbrunnen (Bremen)
 Zum neueren (1883 – 1952) siehe Liste der Brunnen der Stadt Bremen#Wilhadibrunnen